Comitatul Anderson, conform originalului din limba engleză, Anderson County, este numele a cinci comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează

 Comitatul Anderson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Anderson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Anderson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Anderson, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Anderson, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Anderson (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii